Jeffrey - Jeff - Walker est un bassiste et chanteur anglais des groupes Carcass et Blackstar.
 Jeffey Walker est un acteur et réalisateur australien.